RS7 peut faire référence à plusieurs choses.

Astronomie 

 (38769) 2000 RS7, un astéroïde.
 1991 RS7, une planète mineure.
 1996 RS7, une planète mineure.

Biologie 

 Fpr-rs7, un gène présent chez le Mus musculus.
 Tel-rs7, idem.
 Ptma-rs7, idem.
 Lamr1-rs7, idem.
 Amh-rs7, idem.
 Odc-rs7, un pseudogène présent chez la même espèce.
 Hmgn1-rs7, idem.

Transports 

 Audi RS7, une automobile.
 Baojun RS-7, un crossover intermédiaire.
 Renault RS7, un moteur.

Homonymie
Sigle de 3 caractères